A 2007-08-as A1 Grand Prix sorozat volt a harmadik A1 Grand Prix szezon. 2007. szeptember 30-án vette kezdetét és 2008. május 4-én ért véget. A 2007-08-as bajnok Svájc lett (168 pont), Új-Zéland (127 pont) és az Egyesült Királyság (126 pont) előtt.

Csapatok

Futamok

Végeredmény

További információk 

 A1GP hivatalos honlap

A1 Grand Prix